Konsulat Chile w Gdańsku (Consulado de Chile en Danzig, Konsulat von Chile in Danzig) – chilijska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Chile w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1926. Urząd funkcjonował do 28 sierpnia 1929, wg. innych źródeł - do 1937.

Współcześnie, funkcjonuje Konsulat Honorowy Chile zs. w Gdyni przy ul. Obrońców Westerplatte 14.

Kierownicy konsulatu 
 1926-1927 - Horacio Eyzaguirre-Rouse, konsul (1888-)
 1928 - Federico W. Jacob, charge d'affaires 
 1929 - Joaquin Fernandez, konsul

Siedziba 
 Hauptstrasse (obecnie al. Grunwaldzka) 48 (1927)
 Baumbachallee 166 (ob. ul. Konopnickiej) (1929)

Zobacz też 
 Ambasada Chile w Warszawie

Przypisy

Bibliografia 
 Justyna Łapaj: Polityka zagraniczna Polski wobec Ameryki Łacińskiej w okresie pozimnowojennym, Uniwersytet Śląski Katowice 2017, praca doktorska
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Gdańsk
Chile
Chile
Stosunki polsko-chilijskie